Franchi Giorgetti Talamo foi um grupo italiano de rock progressivo ativo na década de 1970.

História 
Mais progressivo pela sua confecção que pelos conteúdos musicais, Il vento ha cantato per ore tra i rami dei versi d'amore foi o único álbum da banda, cujo estilo musical tem forte influência dos cantores da Costa Oeste. O grupo tocava na zona de Varese, ainda que Franchi provinha de Fiume e Talamo de Nápoles, e haviam tocado com o futuro tecladista da Premiata Forneria Marconi, Flavio Premoli, no grupo beat I Cuccioli, publicando, em 1967, um 45 rotações com uma versão do clássico do The Who The kids are alright intitulado Tu non sai..

O álbum é composto por onze músicas colegadas a formar quatro movimentos separados, intitulados Opressione, Liberazione mancata, Intolleranza ed Amore, musicalmente construídos sob violões com partes multi-vocais, mas há uma sessão rítmica elétrica na maior parte das músicas e interessantes arranjos de teclados e orquestra de Nicola Piovani, vencedor do Óscar pela trilha sonora do filme de Roberto Benigni, La vita è bella.

Em seu gênero, o álbum possui boas letras e temas musicais elaborados. Após um 45 rotações baseado no disco, o grupo realizou um outro, In cinque m'han legato le mani, que participou à manifestação canora Un disco per l'estate 1973, antes da banda se dissolver.

Um CD contendo 16 gravações inéditas do trio foi realizado privadamente, em 2006, e distribuído em homenagem à Feira do Disco de Varese.

Um curioso tributo ao álbum de Franchi Giorgetti Talamo veio do grupo de Parma FGT Project, que fez alguns arranjos de músicas do LP de 1972 no CD Il mistero di Franchi Giorgetti Talamo.

Formação 
 Danilo Franchi (guitarra, voz)
 Vittorio Giorgetti (violão, voz)
 Oliviero Talamo (violão e guitarra, voz)

Discografia

LP 
 1972 - Il vento ha cantato per ore tra i rami dei versi d'amore (Produttori Associati, PA/LP 44)

CD 
 1997 - Il vento ha cantato per ore tra i rami dei versi d'amore (On Sale/Off, 2861-1)
 2006 - Buongiorno felicità, bentornata tristezza (Area96, AREA96 001) gravações inéditas, edição limitada a 500 cópias em homenagem aos visitantes da Feira do Disco de Varese.

Fontes 
 
 
 

Bandas da Itália
Bandas de rock progressivo